Национальная фашистская партия () — итальянская политическая партия, основанная 9 ноября 1921 года Бенито Муссолини для реализации праворадикальной идеологии фашизма. Предшественником фашистской партии был Итальянский союз борьбы, возглавляемый Муссолини.

С 1921 года партия входила в итальянский парламент, в 1924 году получила парламентское большинство, с 1928 года стала единственной легальной партией в стране до падения режима Муссолини в 1943 году. В настоящее время воссоздание Национальной фашистской партии запрещено Конституцией Италии (Параграф XII Переходных и заключительных положений).

История 
23 марта 1919 года Муссолини основал в Милане Итальянский союз борьбы, во многих городах были созданы местные отделения (фашии). Муссолини придерживался левых взглядов, что не мешало фашистам враждовать с социалистами; с обеих сторон создавались военизированные группировки, периодически происходили стычки, в ходе которых были раненые и убитые.

На выборах в мае 1921 года Муссолини создал Национальный блок с либералами премьер-министра Джованни Джолитти и Итальянской националистической ассоциацией Энрико Коррадини. В результате 35 депутатов от фашистов во главе с Муссолини прошли в Палату депутатов итальянского парламента. 7-10 ноября состоялся 3-й съезд Итальянского союза борьбы, в ходе которого, 9 ноября, союз был преобразован в Национальную фашистскую партию. Через год, в октябре 1922 года, состоялся многотысячный поход на Рим сторонников фашистской партии. Король Виктор Эммануил III провёл встречу с Муссолини и назначил того премьер-министром Италии.

В 1923 году через парламент прошёл закон Ачербо, полностью менявший избирательную систему. Согласно ему партия, набравшая больше всех голосов на выборах, автоматически получала 66 % мест в Палате депутатов. Уже в апреле следующего года состоялись новые выборы, на которых фашистская партия одержала уверенную победу, набрав 63 % голосов. В июле депутат от социалистов Маттеотти был похищен и убит, предположительно членами фашистской партии или их сторонниками. Это событие вызвало кризис: бойкот парламентских заседаний оппозицией, требования отставки правительства Муссолини. 3 января Муссолини произнёс речь, в которой объявил о новом, более жёстком курсе, по отношению к врагам правящего режима. В течение 1920-х годов постепенно завершилось оформление авторитарного режима, ключевым элементом которого стала однопартийная система. Партийные структуры получили государственные полномочия: сначала это произошло с партийными военизированными формированиями, которые стали национальной милицией, затем в 1928 году руководящий орган партии Большой фашистский совет стал одним из высших органов в государстве. В 1928 году все партии кроме фашистской официально были запрещены, к выборам допускались только кандидаты, одобренные Большим фашистским советом.

В 1934 парламентские выборы, Бенито Муссолини опять побеждает в голосовании с 99 % голосов.

Высадка союзных войск в Сицилии в июле 1943 года ясно показала, что фашистский режим скоро падёт. В высших кругах созрел план свержения Муссолини. В ночь с 24 на 25 июля большинство членов Большого фашистского совета проголосовало за отстранение Муссолини, приказом короля он был помещён под арест. Новый премьер-министр маршал Бадольо официально запретил Национальную фашистскую партию.

Когда Муссолини был освобождён диверсионной группой под командованием Скорцени и поставлен во главе марионеточной Итальянской социальной республики, фашистская партия была реанимирована под названием Республиканской фашистской партии. С падением Итальянской социальной республики партия окончательно прекратила существование.

Идеология 
Идеология Национальной фашистской партии с течением времени изменялась. Это было связано как с изменением взглядов самого Муссолини, так и с текущей политической ситуацией. В идеологии фашистской партии присутствовали социалистические и синдикалистские идеи, хотя при этом центральное место занимал национализм и фашисты активно боролись против представителей коммунистических и иных социалистических партий в Италии. Когда фашистская партия набрала политический вес, крайне правые идеи стали преобладать. Фашисты поддерживали монархию и Католическую церковь (в 1929 году Муссолини подписал Латеранские соглашения). Важным элементом идеологии был корпоративизм — учение о единении разных социальных групп в рамках государства, когда эти группы (классы) представляются не антагонистами, а союзниками в достижении общих целей (процветания государства).

Численность
 450 000 (1921)
 950 000 (1922)
 1 600 000 (1924)
 1 500 000 (1926)
 2 000 000 (1928)
 2 300 000 (1930)
 3 200 000 (1932)
 4 000 000 (1934)
 7 100 000 (1936)
 6 000 000 (1939)
 6 200 000 (1940)
 4 500 000 (1941)
 2 300 000 (1942)
 2 400 000 (1943)

Гимн и девиз 
Гимном партии была песня «Giovinezza» (Юность).

Девиз партии — слова «Воля и разум». Советская и российская хард-рок группа «Ария» записала одноимённую песню для своего альбома «С кем ты?» (1986). Участники группы, а также члены советского худсовета, одобрившего текст песни, не знали, что это девиз итальянских фашистов.

Секретари НФП 
 Микеле Бьянки (ноябрь 1921 — январь 1923);
 Триумвират (январь 1923 — октябрь 1923): Микеле Бьянки, Никола Сансанелли, Джузеппе Бастианини;
 Франческо Джунта (15 октября 1923 — 22 апреля 1924)
 Квадрумвират (23 апреля 1924 — 15 февраля 1925): Роберто Форджес Даванцати, Чезаре Росси, Джованни Маринелли, Алессандро Мелькиорри;
 Роберто Фариначчи (15 февраля 1925 — 30 марта 1926);
 Аугусто Турати (30 марта 1926 — 7 октября, 1930);
 Джованни Джуриати (октябрь 1930 — декабрь 1931);
 Акилле Стараче (декабрь 1931 — 31 октября, 1939);
 Этторе Мути (31 октября 1939 — 30 октября, 1940);
 Адельки Серена (30 октября 1940 — 26 декабря 1941);
 Альдо Видуссони (26 декабря 1941 — 19 апреля 1943);
 Карло Скорца (19 апреля 1943 — 27 июля 1943).

См. также 
 Opera Nazionale Balilla (ONB) — военизированная молодёжная организация фашистской партии.
 Итальянская ликторская молодёжь — молодёжная организация, преемник ONB.

Примечания

Литература 
 на русском языке

 

 Чиано Г. Дневник фашиста. 1939—1943. — М.: Издательство «Плацъ», Серия «Первоисточники новейшей истории», 2010, 676 стр.) ISBN 978-5-903514-02-1
 на других языках
 
 
 

 
Фашистские партии
Запрещённые политические партии
Исторические политические партии Италии
Националистические партии Италии
Партии однопартийных систем
Бенито Муссолини